El nombre Francisco Cortés puede referirse a:

 Francisco Cortés de San Buenaventura (1???-1531), explorador y militar español;
 Francisco Cortés Ojea (s. XVI),  marino y explorador español;
 Francisco Cortés Gabaudán (1954-), filólogo español;
 Francisco Cortés Juncosa (1983-), jugador de hockey sobre hierba español;
 Francisco Cortés Vázquez (1986-), futbolista español.